Nlandu ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nlandu Mayi (1953–2021), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Matadi
 Philibert Tembo Nlandu (* 1962), kongolesischer Ordensgeistlicher, Bischof von Budjala